Socorro Oliveros (Bucaramanga, entre 1950 y 1951) es una política colombiana, diseñadora de interiores y contratista, esa la directora nacional de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se dio a conocer por ser la esposa del candidato presidencial en las elecciones presidenciales de Colombia del 2022, Rodolfo Hernández Suárez,

Biografía 
Nació en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, es la tercera de nueve hermanos y tiene cuatro hijos —su hija mayor, Juliana, fue secuestrada y asesinada por el ELN hace años, en un hecho que ha recordado Hernández en varias entrevistas—; además tienen dos nietos.

Realizó estudios de Diseño de interiores y Arquitectura.

Trayectoria en el sector empresarial 
Ha trabajado por más de 30 años en la Constructora HG, un negocio familiar que tiene más de 50 años de tradición, el mismo que Hernández lideró en los años 90 cuando en Colombia había crisis de construcción de vivienda.

Desde hace unos 25 años es la gerente administrativa de la empresa. Allí se encarga de la parte financiera.

Trayectoria política 
Ella no se había interesado en temas políticos ya que se mantenía alejados de ellos a pesar de que su esposo había sido concejal de Piedecuesta y alcalde de Bucaramanga, no fue hasta que su marido decidió lanzarse a la presidencia, fue en esta que se desempeño como gerente de la campaña. 

El 14 de junio del 2022 Oliveros interpuso una demanda contra el líder del Pacto Histórico y el senador Roy Barreras por fraude procesal por haberse saltado los topes de la financiación de la campaña presidencial.

Referencias 

Nacidos en Bucaramanga
Políticas de Colombia
Diseñadores de interiores